Ventoux peut désigner :
 le mont Ventoux, une montagne des pré-Alpes du sud, situé en Vaucluse, en France ;
 le ventoux, vin d'appellation d'origine protégée, dont le vignoble est situé autour du mont Ventoux ;
 Ventoux, un film néerlandais de Nicole van Kilsdonk, sorti en 2015, fiction évoquant le thème de l'ascension du mont Ventoux à vélo.